Het WTA-tennistoernooi van Marrakesh (officieel Grand Prix de SAR La Princesse Lalla Meryem) van 2014 vond plaats van 21 tot en met 27 april 2014 in de Marokkaanse plaats Marrakesh. Het was de veertiende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op gravelbanen.

De Zwitserse Romina Oprandi was finaliste zowel in het enkel- als in het dubbelspel. De dubbelspeltitel wist zij te grijpen; die in het enkelspel ging in de derde set aan haar neus voorbij

Enkelspel 
Titelverdedigster Francesca Schiavone was als achtste geplaatst. Zij sneuvelde al in de eerste ronde.

Het eerste reekshoofd, Daniela Hantuchová, bereikte de halve finale. Daarin werd zij geklopt door Romina Oprandi.

De ongeplaatste María Teresa Torró Flor uit Spanje won het toernooi. Zij versloeg in de finale de eveneens ongeplaatste Zwitserse Romina Oprandi in drie sets. Torró Flor wist voor het eerst in haar carrière een WTA-enkelspeltitel op haar naam te schrijven.

De Belgische Alison Van Uytvanck bereikte de tweede ronde.

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

Titelhoudsters Tímea Babos en Mandy Minella waren hun titel niet komen verdedigen.

Het eerste reekshoofd, Darija Jurak en Megan Moulton-Levy, bereikte de halve finale. Daarin werden zij verslagen door de latere winnaressen.

Het ongeplaatste duo Garbiñe Muguruza en Romina Oprandi won het toernooi. Zij versloegen in de finale het eveneens ongeplaatste koppel Katarzyna Piter en Maryna Zanevska in de match-tiebreak. Het was hun eerste gezamenlijke titel. De Spaanse Muguruza had daarnaast één eerdere dubbelspeltitel met een andere partner; de Zwitserse Oprandi geen.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe link 
  Toernooischema WTA

Marrakesh 2014
Marrakesh
Marrakesh